Ekblom ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Ekblom (1893–1957), schwedischer Sportschütze
 Fredrik Ekblom (* 1970), schwedischer Rennfahrer
 Per-Erik Ekblom (1928–1993), finnischer Fernschachspieler und Schachfunktionär